Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности 2007 года прошёл 24 марта в городе Момбаса (Кения).

Всего было проведено 4 забега — мужчины (дистанция 12 км), женщины (8 км), а также забеги юниоров (8 км) и юниорок (6 км). Также разыгрывались победители в командном первенстве — складываются четыре лучших результата от страны и по сумме наименьшего времени определялись чемпионы. В командном зачёте победила Кения.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

2007 год в лёгкой атлетике
Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности
Март 2007 года
2007 год в Кении
Лёгкая атлетика в Кении